Steyrer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Steyrer (1873–1943), österreichischer Arzt und Pathologe
 Clemens Steyrer (1834–1902), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Günther Steyrer (1931–1986), Kärntner Schulleiter, Mundartdichter und Komponist
 Hans Steyrer (1849–1906), deutscher Gastwirt
 Harald Steyrer (* 1953), österreichischer Rennrodelfunktionär
 Kurt Steyrer (1920–2007), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Philipp Jakob Steyrer (1715–1795), der vorletzte Abt des Klosters St. Peter auf dem Schwarzwald

Siehe auch:

 Steirer
 Steyr (Begriffsklärung)